Nationaal Front (algemeen)
Nationaal Front (DDR)
Nationaal Front (Nederland): Zwart Front
Nationaal Front (Polen)
Nationaal Front (Tsjecho-Slowakije)
Nationaal Front (Zwitserland)
Nationaal Front (Iran)
Nationaal Front (Spanje)

Daarnaast nog Front National:
Front National (België), een voormalige extreemrechtse politieke partij in België
Front National (Frankrijk), een extreemrechtse politieke partij in Frankrijk
Front National (verzet), een Franse verzetsorganisatie tijdens de Tweede Wereldoorlog, opgericht door de communistische partij